Palau (arquitectura), edifici destacat i, especialment, la residència d'un personatge important 
 Palau (heràldica) figura heràldica
 Toponímia:
 República de Palau, estat insular de la Micronèsia
 Pla de Palau, plaça de Barcelona
 Riera del Palau, riera del Vallès Occidental, tributària del Llobregat
 Municipis:
 El Palau d'Anglesola, al Pla d'Urgell
 Palau de Cerdanya, a l'Alta Cerdanya
 Palau de Plegamans, antic nom de Palau-solità i Plegamans
 Palau de Santa Eulàlia, a l'Alt Empordà
 Palau-sator, al Baix Empordà
 Palau-saverdera, a l'Alt Empordà
 Palau-solità i Plegamans, al Vallès Occidental
 Palau del Vidre, al Rosselló
 Palau (Sardenya), Sardenya
 Altres nuclis de població:
 Can Palau, al municipi de Sant Cebrià de Vallalta (Maresme)
 Can Sunyer del Palau, al municipi de Castellví de Rosanes (Baix Llobregat)
 Creu de Palau (Girona), a la ciutat de Girona (Gironès)
 Palau (Palau de Santa Eulàlia), al municipi de Palau de Santa Eulàlia (Alt Empordà)
 El Palau (Mataró), al municipi de Mataró (Maresme)
 El Palau, al municipi de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat)
 Palau de Noguera, al municipi de Tremp (Pallars Jussà)
 Palau de Rialb, al municipi de la Baronia de Rialb (Noguera)
 Palau-surroca, al municipi de Terrades (Alt Empordà)
 Parc de la Vall del Palau, al municipi de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat)
 Edificis: 
 Palau de la Música Catalana, edifici de Domènech i Montaner a Barcelona 
 Palau de la Música de València, edifici de José María de Paredes, seu de l'orquestra de València
 Palau de les Arts Reina Sofia, teatre de l'òpera de València
 Palau Sant Jordi
 Palau Blaugrana
 Biografies: 
 Antoni Palau, diversos personatges
 Ferran Palau i Martí, matemàtic i lingüista català
 Josep Palau i Fabre, escriptor català
 Jaume Palau Tapies
 Julio Palau Lozano, jugador de pilota valenciana
 Manuel Palau, compositor valencià
 Marta Palau Barquero, esquiadora catalana
 Maties Palau i Ferré, pintor i escultor català
 Pere Palau i Torres, polític eivissenc
 Maria Palau Vives (1975, Campdevànol)